Кубок УЕФА 1979/80 — девятый розыгрыш кубка УЕФА, победителем стал «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне), обыгравший в финале (забив больше мячей на чужом поле) «Боруссию» (Мёнхенгладбах). Это единственный турнир, когда все команды, вышедшие в полуфинал, представляли одну страну.

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1979/80 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1979/80 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1979/80 на сайте RSSSF

Сезон 1979/80
Футбол в Европе в 1979 году
Футбол в Европе в 1980 году